Чемпионат Европы по фигурному катанию 1963 года проходил с 5 по 10 февраля 1963 года в Будапеште (Венгрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. У мужчин победил представитель Франции Ален Кальма, у женщин победила представительница Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Линда Ширмен / Майкл Филлипс. Впервые советские фигуристы завоевали две медали — серебро и бронзу в парном катании.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Будапеште
1963 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1963 году
Спорт в Венгрии в 1963 году
Февраль 1963 года
Чемпионаты Европы в Венгрии